Prága, Csehország fővárosa
 Gácsprága (szlk. Praha), település Szlovákiában, a Besztercebányai kerület Losonci járásában
 Sümegprága, település Veszprém megyében, a Sümegi járásban